Slovo nebo zkratka blob, BLOB může v českém kontextu znamenat:
 BLOB, BLOb (Binary Large Object, Basic Large objekt) – datový typ
 blob – slovo z angličtiny s významem kaňka, kapka, skvrna, hrudka
 Blobitecture – architektonický styl připomínající organické tvary, bloby
 Národní knihovna na Letné, diskutovaná budova Národní knihovny České republiky na Letné v Praze, novináři nazývaná chobotnice nebo blob
 The Blob (počítačová hra): název několika počítačových her  
 Bio-Logically Operated Being – název postavičky z počítačové hry Starquake
 Název několika filmů
 The Blob (film, 1958) – sci-fi horor USA, 1958, režie Irvin S. Yeaworth Jr.
 Sliz (film), The Blob, sci-fi horor USA, 1968, režie Chuck Russell
 Beware! The Blob, sci-fi horor USA, 1972, režie Larry Hagman
 Pizza blob, krátkometrážní francouzská komedie, 1992

Externí odkazy